Trumeau steht für:
 Trumeau (Pfeiler), Pfeiler in romanischen und gotischen Kirchenportalen
 Trumeau (Spiegel), an einem Pfeiler montierter Spiegel
Siehe auch:
 Trumau

Abkürzung